Santa Cruz Futebol Clube pode referir-se a:

Brasil
 Santa Cruz Futebol Clube, de Pernambuco
 Santa Cruz Futebol Clube (Rio de Janeiro)
 Santa Cruz Futebol Clube (Minas Gerais)
 Santa Cruz Futebol Clube (Maceió)
 Santa Cruz Futebol Clube (Penedo), Alagoas
 Santa Cruz Futebol Clube (Rio Grande do Norte)

Desambiguações de clubes